Муравленко — місто (з 1990) у Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії, засноване в 1984 році. 
 Муравленко Віктор Іванович (25 грудня 1912, Незамаївська — 15 липня 1977, Москва) — радянський організатор нафтової і газової промисловості.